Старєв — слов'янське українське або болгарське прізвище.

Походження 

Прізвище Старєв у половині випадків має російське походження, у 5 % — українське, в 10 % — білоруське, в 30 % приходить з мов народів Росії (татарської, мордовської, башкирської чи бурятської тощо), а у 5 % випадків походить з болгарської чи сербської мов. У будь-якому випадку це прізвище утворене від імені, прізвиська, роду занять або місця проживання далекого предка людини по чоловічій лінії.

Відомі носії 

  (1919—1944) — учасник руху комуністичного опору під час Другої світової війни в Болгарії.

 Старєва Анна Михайлівна ( 1961 р.) — український педагог, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2010—2016), кандидат педагогічних наук, доцент навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (2016—2017).

Примітки